Не следует путать со сценаристкой Глорией Перес.

Глория Пи́рес (, урождённая Глория Мария Клаудиа Пирес ди Мораес (), род. ) — бразильская актриса. Дочь Эльзы Пирес и актёра Антониу Карлуса Пиреса.

Биография

Карьера 
Впервые Пирес появилась на экране в возрасте 5 лет в теленовелле «Маленькая сирота» в 1969 году, производства телекомпании TV Exclesior.

Первой большой ролью на телевидении стала Мариса в сериале Жилберту Браги «Dancin’ Days» (1978). Одной из самых значимых работ Пирес на телевидении стала злодейка Мария де Фатима в теленовелле Браги в соавторстве с Агиналду Силвой — «Всё дозволено».

За роль в сериале «Секрет тропиканки» Пирес была признана лучшей актрисой телевидения 1993 года «Ассоциацией критиков искусства Сан-Паулу».

Устав после проделанной работы в «Секрете тропиканки», Глория Пирес сделала 3-летний перерыв в карьере, снявшись только в мини-сериале «Мемориал Марии Моуры» в 1994 году. В этом мини-сериале она впервые снялась со своей старшей дочерью Клео.

В 1996 году Пирес снялась в роли Рафаэлы в теленовелле Бенедиту Руи Барбозы «Роковое наследство».

В 1997 году получила приглашение на главную роль в сериале «Жестокий ангел».

В 2002 году Пирес снялась в новелле «Желания женщины» в роли журналистки Жулии Морену, сестры главной героини Андреа (Режина Дуарте).

В 2005 году снялась в роли Жулии, президента фабрики по производству женского нижнего белья в теленовелле «Белиссима».

В 2007 году снималась в теленовелле «Тропический рай».

В 2008 году снялась в комедийном фильме «Если бы я был тобой 2», ставшим одним из самых кассовых кинофильмов в Бразилии за последние 15 лет.

В 2009 году Пирес снялась в главных ролях ещё в двух кинофильмах: «Курить запрещено» Анны Муйлаерт и «Лула, сын Бразилии» Фабио Баррету. За роль Баби в первом фильме Пирес получила две престижные национальные премии Бразилии как лучшая актриса. В экранизации биографии президента Бразилии — Лулы, она исполнила роль его матери — доны Линду. Фильм вызвал полемику в Бразилии в связи с тем, что некоторые посчитали его средством агитации в предвыборной борьбе.

В 2011 году Пирес вернулась на телевидение, исполнив роль Нормы в теленовелле Жилберту Браги «Безрассудное сердце». В 2012 году на канале «Глобу» сыграла в теленовелле Сильвио Абреу «Война полов» («Guerra dos Sexos») роль Роберты.

Снималась на канале «Глобу» в новелле Жилберту Браги, Жоао Химинес Браги и Рикардо Линьяреса «Вавилон» в роли Беатрис.

Личная жизнь 

От первого брака с Фабио Жуниуром у Пирес есть дочь Клео, которая также является актрисой.

С 1987 года Глория Пирес замужем за музыкантом Орландо Морайсом, в 1992 году у них родилась дочь Антония. 

Через некоторое время журналисты стали распускать слухи, будто Орландо Морайс, муж актрисы, был уличён в домогательстве к дочери Клео. Устав от слухов, семья переехала на некоторое время в США. В 1999 году руководство «Глобу» требовало срочного возвращения Пирес в Бразилию для съёмок в сериале «Нежный яд». Сама Пирес не хотела тогда отрываться от семьи и сниматься в этом проекте, был против и сам автор сериала, видевший в главной роли другую актрису, но руководство было непреклонно, и Пирес вынуждена была согласиться, иначе бы ей грозил крупный штраф.

В 2000 году у Пирес и Морайса родилась дочь Ана. 

В 2004 году родила сына Бенту.

Работы

Теленовеллы 
 2017 —  — O Outro Lado do Paraíso — Элизабет (Бет) / Мария-Эдуарда (Дуда)
 2015 — Вавилон — Babilônia — Беатрис Маркондас Амарал Ранжел
 2012 — Война полов — Guerra dos Sexos — Роберта Леони
 2011 — Бразильянки — As Brasileiras — Ângela Cristina
 2011 — Безрассудное сердце — Insensato Coração — Норма Пиментел
 2007 — Тропический рай — Paraíso Tropical — Лусия Вилела
 2005 — Белиссима — Belíssima — Жулия Фалкао Ассумпсао
 2002 — Желания женщины — Desejos de Mulher — Жулия Морену
 1999 — Нежный яд — Suave Veneno — Инес/Лавиния
 1997 — Жестокий ангел — Anjo Mau (1997) — Нисси Норонья
 1996 — Роковое наследство — O Rei do Gado — Рафаэла (Мариета) Бердинацци
 1993 — Секрет тропиканки — Mulheres de Areia — Рут/Ракел Араужу
 1991 — Властелин мира — O Dono do Mundo — Стела Масиел Баррету
 1990 — Чёрный капуцин — Mico Preto — Сарита
 1988 — Всё дозволено — Vale Tudo — Мария де Фатима
 1987 — Право любить — Direito de Amar — Розалия Медейрус
 1984 — Partido Alto — Селина
 1983 — Безумная любовь — Louco Amor — Клаудия
 1980 — Три Марии — As Três Marias — Мария Жозе
 1980 — Живая вода — Água-Viva — Сандра
 1979 — Кабокла — Cabocla(1979) — Зулмира (Зука) ди Оливейра
 1978 — Dancin' Days — Мариса Маттос
 1976 — Две жизни — Duas Vidas — Летисия
 1973 — Полубог — O Semideus — Иони
 1972 — Каменные джунгли — Selva de Pedra (1972) — Фатинья
 1968 — Маленькая сирота — A Pequena Órfã — Глоринья

Мини-сериалы 
 1994 — Мемориал Марии Моуры — Memorial de Maria Moura — Мария Моуры
 1985 — Время и ветер — O Tempo e o Vento — Анна Терра

Роли в кино 
 2013 — Редкие цветы — Лота де Маседу Соареш
 2009 — Лула, сын Бразилии — дона Линду
 2009 — Курить запрещено — Баби
 2008 — Se Eu Fosse Você 2 — Helena / Cláudio
 2007 — O Primo Basílio — Juliana
 2006 — Se Eu Fosse Você — Helena / Cláudio
 2001 — Наследство — Сельма
 1997 — Pequeno Dicionário Amoroso
 1996 — O Guarani
 1995 — Четвёрка — Пиерина
 1988 — Jorge, um Brasileiro — Sandra
 1987 — Besame Mucho
 1984 — Memórias do Cárcere — dona Helena
 1982 — Índia, a Filha do Sol — Índia

Примечания